Списак градова у Словачкој обухвата насељена места у Словачкој која према законима Словачке Републике имају статус града (укупно 141 насељених места).

Назив 
У словачком језику град се назива мјесто (). Појмом „мјесто” означавају се градови различите величине, тј. не постоји погодан термин за раздвајање термина „град” и „велеград”. Тако се истим термином означава и полумилионска престоница Братислава, и најмањи, Дуђинце са мање од 1.500 становника.

Списак 
На списку се поред назива на словачком језику налазе и историјски називи градова на немачком и мађарском језику (који се сматрају званичним у Мађарској), због тога што се простор данашње Словачке током једног миленијума налазио у саставу монархија чији су званични и једини признати језици били немачки, односно мађарски.

Градови који су седишта словачких крајева су дати подебљаним словима.

Галерија

Референце 

Словачка